Bibb megye (Alabama)
Bibb megye (Georgia)